profil – wizerunek twarzy widzianej z boku, z wyraźnie zaznaczoną linią czoła, nosa, ust i brody
 profil – część serwisu społecznościowego zawierająca informacje o użytkowniku (zobacz: serwis społecznościowy)
 profil architektoniczny – forma dekoracji architektonicznej; również obrys przekroju elementu lub detalu architektonicznego
 profil glebowy – pionowy przekrój, odsłaniający budowę danej gleby
 profil topograficzny – wykres, na którym na osi poziomej przedstawiono odległości wzdłuż wybranej linii poprowadzonej przez teren, a na osi pionowej wysokości bezwzględne
 profil lotniczy – obrys przekroju skrzydła samolotu, łopaty śmigła itp. w płaszczyźnie prostopadłej do osi biegnącej wzdłuż rozpiętości skrzydła
 kształtownik – element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym
 przekrój poprzeczny – dwuwymiarowy przekrój ciała
 Profil – francuski serial telewizyjny